Nova Olímpia (Mato Grosso), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Nova Olímpia (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná